Pojem Kerinci má více významů:
 Kerinci (sopka) – nejvyšší vrchol Sumatry
 Kerinci (jezero) – jezero v provincii Jambi na Sumatře
 Kerinci (etnikum) – etnikum žijící převážně v kraji Kerinci v provincii Jambi na Sumatře
 Kerinci (jazyk) – jazyk etnika Kerinci
 Kerinci (kraj) – kraj (kabupaten) v provincii Jambi na Sumatře
 Národní park Kerinci Seblat na Sumatře